Ожак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Ожак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар